The Diary of Alicia Keys — альбом Алиши Киз, вышедший 2 декабря 2003 года.

Список композиций

Примечания 

Diary
Альбомы Алиши Киз